Andrés Montaño (1990), lottatore ecuadoriano
 Andrés Montaño (2002), calciatore messicano